Коа́шва — населённый пункт в Мурманской области России. Входит в муниципальный город Кировск.

Этимология 

Посёлок назван по близлежащей горе, название которой в переводе с саамского языка означает «гора у болота».

География 
Расположен между Хибинами и Умбозером на реке Вуоннемйок.

История 
Посёлок возник в 1977 году как поселение геологов. Дальнейшее развитие посёлка началось при открытии рудника «Восточный» в 1978 году. Начальная школа в Коашве была организована в 1983 году. Сегодня в посёлке 10 пятиэтажных домов, трикотажная фабрика, амбулатория, дом культуры, детский сад и школа.

Население 

Численность населения, проживающего на территории населённого пункта, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года составляет 882 человека, из них 407 мужчин (46,1 %) и 475 женщин (53,9 %). В 2007 году в посёлке проживало 1204 человека. В 1987 году в посёлке проживало около 2 тыс. жителей.

Транспорт 
Автобусное сообщение с городами Апатиты и Кировск. Грузовая железнодорожная станция Рудная.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты муниципального округа город Кировск